Henry Marsh (chirurg) (1790-1860), Iers chirurg
 Henry Marsh (neurochirug) (1950), Brits neurochirug
 Henry Marsh (muzikant) (1948), Brits muzikant
 Henry Marsh (atleet) (1954), Amerikaans olympisch atheet